Ngulube ist der Familienname folgender Personen:
 Dumisani Ngulube (1969–2010), sambischer Jazzmusiker
 Jacob Ngulube (* 1994), sambischer Fußballspieler